Ernest Babelon (1854-1924), numismate, conservateur du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, membre de l'Institut
 Jean Babelon (1889-1978), numismate, conservateur du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale
 Jean-Pierre Babelon (1931-…), historien, inspecteur général des Archives de France, directeur du château de Versailles, membre de l'Institut

Homonymie de patronyme